Арсений Львович Жаков — русский, советский, классический гитарист, композитор, педагог.

Биография 
Отец, Лев Андреевич Жаков, был ихтиологом. В 1985 году на киностудии Ленфильм вышел фильм «Во имя жизни и любви», посвященный отцу и матери Любови Вадимовне Жаковой.

На гитаре начал играть в 14 лет. В 1974 году закончил Горный институт им. Плеханова по специальности «Геодезическое обеспечение промышленного и гражданского строительства» и в этом же году музыкальную школу для взрослых им. Римского-Корсакова по классу «Гитара».

В 1975 году прошёл конкурс и поступил в Ленконцерт солистом филармонического отдела.

В 1983 году окончил музыкальное училище им. Мусоргского.

С 1982 года по 1994 год работал с Леонидом Мозговым. За этот период Арсений Жаков создал цикл аранжировок аккомпанемента авторской песни. Это и работа с творчеством Ю. И. Визбора, В.С.Высоцкого,  Ю. Ч. Кима, А. А. Дольского и большое собрание произведений на песни Б. Ш. Окуджавы. Особый успех имели аранжировки к таким песням как «Леди», «Наполним музыкой сердца» Ю. И. Визбора, «Не закрывайте вашу дверь», «Все глуше музыка души» Б. Ш. Окуджавы. До 1996 года это были в основном работы на заказ. Позже появилось собрание аранжировок к песням В. С. Высоцкого, А. А. Галича. Здесь впоследствии выделились «Горное эхо», «Баллада о любви» В. С. Высоцкого.
В конце 1990-х, а также в 2000-х годах в Петербурге на небольших площадках проходили концерты и музыкальные вечера, где выступали Арсений Жаков и Александр Лепехин — исполниитель собственных песен и романсов на стихи Сергея Есенина, Николая Рубцова и др.
Помимо работы с авторской песней, в конце 1990-х А. Л. Жаков написал сборник пьес (не издан) для классической
гитары, состоящий из вторых и третьих гитарных партий к известным классическим гитарным произведениям М.Каркасси, Ф.Тарреги, М. Т. Высотского. Особого внимания среди начинающих гитаристов и коллег-мастеров
заслужила вторая партия к «Прелюду» М.Каркасси. В 2008 году были написаны вторые партии для «Большой
сонаты» Н.Паганини и для второй части концерта «Aranjuez» Х.Родриго.

Творческую линию Арсения Жакова продолжают созданные им спектакли «Никогда я не буду француженкой» с участием Нины Мещаниновой и «Человек по имени Джонатан Левингстон», текст в котором читал Владимир Таренков. Музыка к первому спектаклю включала аранжировку к песне «Михайло» А. А. Дольского, ко второму — прелюдии и этюды Э.Вилла-Лобоса. «Никогда я не буду француженкой» шёл в течение двух лет в том числе на сцене театра в Перцовом доме. «Человек по имени Джонатан Левингстон» был записан на радио, участвовал на фестивале в Перми, посмотреть его можно было и в музее Достоевского. Оба спектакля шли в первой половине 1990-х годов.

В последние годы жизни А.Жаков занимался интерпретацией и новой транскрипцией произведений И. С. Баха, которые, за редким исключением, до сих пор не входили в репертуар гитаристов России, Европы и Америки.

Примечания

Ссылки 
 

Музыканты по алфавиту
Аранжировщики